A 30 803-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagykálló közigazgatási területén. A Nyíregyháza-kelet–Nyírbátor–Nagykálló-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 4911-es út találkozásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a 4911-es felől tart Vásárosnamény irányában a sztráda felé, de azzal nem találkozik, a 30 801-es útba torkollva ér véget. Végig Nagykálló területén húzódik, hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 283 méter.

A csomópont többi átkötő útja: Budapest felől a 30 812-es, Vásárosnamény felől a 30 804-es, Budapest felé pedig a 30 813-as utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek 

30803
30803
Nagykálló
M3-as autópálya